Niemcy:
 Marzahn – dzielnica Berlina
 Marzahn – dawny okręg administracyjny (Bezirk) Berlina
 Marzahn-Hellersdorf – okręg administracyjny (Bezirk) w Berlinie

Zobacz też:
 Marzan